

Toponyme

États-Unis 
 Afton, une localité de Californie
 Afton, une localité de Caroline du Nord
 Afton, une localité du Delaware
 Afton, une localité de Géorgie
 Afton, une localité du comté de Union dans l'Iowa
 Afton, une localité de Louisiane
 Afton, une localité du comté de Cheboygan dans le Michigan
 Afton, une localité du comté de Washington dans le Minnesota
 Afton, une localité du New Jersey
 deux localités du comté de Chenango dans l'État de New York portent le nom d'Afton
 Afton, une ville
 Afton, un village adjacent à la ville
 Afton, une localité du Nouveau-Mexique
 Afton, une localité de l'Ohio
 Afton, une localité du comté d'Ottawa dans l'Oklahoma
 Afton, une localité du Tennessee
 Afton, une localité du comté de Dickens au Texas
 Afton, une localité de Virginie
 Afton, une localité du comté de Preston en Virginie Occidentale
 Afton, une localité du comté de Rock dans le Wisconsin
 Afton, une localité du comté de Lincoln dans le Wyoming

 Townships
 Township d'Afton, un township du comté de Fulton dans l'Arkansas
 Township d'Afton, une localité du comté de Ward dans le Dakota du Nord
 deux localités dans le Dakota du Sud
 Township d'Afton, une localité du comté de Brookings
 Township d'Afton, une localité du comté de Sanborn
 deux localités de l'Iowa
 Township d'Afton, une localité du comté de Cherokee
 Township d'Afton, une localité du comté de Howard
 Township d'Afton, une localité du comté de DeKalb dans l'Illinois
 Township d'Afton, une localité du comté de Sedgwick dans le Kansas
 Parc d'État d'Afton, un parc d'État du Minnesota

Canada 
 Afton, un village sur l'Île-du-Prince-Édouard
 Rivière Afton, une rivière de Nouvelle-Écosse

Royaume-Uni 
 dans l'Ayrshire en Écosse
 Rivière Afton
 Glen Afton
 Réservoir de l'Afton
 Afton, une localité de l'île de Wight
 William Afton, un personnage des livres Five nights at freddy's: the silver eyes et the twisted ones.

Autre 
 Afton Chemical, société chimique

Homonymie de toponyme